A92 steht für:
 Bundesautobahn 92, eine deutsche Autobahn
 A92 road, eine schottische Fernstraße
 Autovía A-92, eine spanische Autobahn

A92